Stefan Schwartz (1851–1924) osztrák szobrász, vésnök, éremművész
Stefan Schwartz (1963–) brit rendező, színész, forgatókönyvíró
Hasonló
Stefan Schwarz (1969–) német származású, svéd válogatott labdarúgó